Control — третій студійний альбом американської поп/R&B-співачки Джанет Джексон. Реліз відбувся 4 лютого 1986 року.

Список композицій 

Примітки
  означає співпродюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Джанет Джексон 

Альбоми Джанет Джексон
Альбоми A&M Records